Alfonso kan syfta på:
 Alfonso, ett mansnamn

Geografi

Filippinerna 

 Alfonso (Cavite), kommun,

Mexiko 

 San Alfonso (ort i Mexiko, Puebla), Aquixtla, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar